Türk steht für:
 Türk (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Türk (Bad Reichenhall), Ortsteil von Bad Reichenhall
 türk, Eigenbezeichnung der Aschina, alttürkische Stammeskonföderation

Siehe auch:
 Fundgrube Türk
 Türck
 Thürk
 Türke
 Türken (Begriffsklärung)
 Türkl
 Türcke
 Turk
 Turkvölker